Johann Fischer est un nom pouvant désigner:

Divertissement
 (1580-1643), peintre historique allemand
Johann Fischer (1646-1716), compositeur et violoniste allemand
Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656-1746), compositeur allemand
Johann Christian Fischer (c. 1733-1800), compositeur et hautboïste allemand
Johann Ignaz Ludwig Fischer (1745-1825), chanteur basse allemand
 (1816-1897), poète et compositeur allemand

Science
 (1685-1772), médecin allemand
Johann Fischer (1771-1853), naturaliste et paléontologue saxon
 (1773-1854), métallurgiste et inventeur suisse
 (1777-1847), ophtalmologue autrichien
 (1803-1832), naturaliste et botaniste allemand
 (1819-1889), herpétologue allemand

Autre
Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723), architecte et sculpteur autrichien
Johann Michael Fischer (1692-1766), architecte baroque allemand
 (1817-1884), pasteur luthérien allemand

Voir aussi

Fischer, Johann